Walter de Lacy (c. 1172-1241) fue lord de Meath en Irlanda y también propietario de vastas propiedades en Weobley, Herefordshire, en Ludlow (Shropshire), en Ewyas Lacy en las Marcas Galesas, y de varias tierras en Normandía. Era el primogénito de Hugh de Lacy, un destacado barón cambro-normando que tomó parte en la invasión de Irlanda.

Biografía 
Construyó junto con su padre el castillo de Trim () en el condado de Meath.

Durante la revuelta del príncipe Juan sin Tierra, señor de Irlanda, contra su hermano, el rey Ricardo el Corazón de León, en 1193-94, De Lacy se unió a John de Courcy en apoyo de Ricardo. De Lacy apresó a varios caballeros leales a Juan, entre ellos a Peter Pipard, justiciar de Juan en Irlanda. De Lacy prestó homenaje a Ricardo por sus tierras en Irlanda en 1194, recibiendo el señorío de Meath. Después de alcanzar el trono de Inglaterra en 1199, Juan escribió a su justiciar en Irlanda para quejarse de que De Courcy y De Lacy habían destruido sus territorios en Irlanda. De Lacy se había convertido en enemigo del rey Juan I de Inglaterra.

En 1203, Juan concedió la custodia de la ciudad de Limerick al suegro de De Lacy, William de Braose, IV lord de Bramber. En ausencia de De Braose, De Lacy actuaba como su suplente.

En 1206-07, De Lacy se vio envuelto en un conflicto con Meiler Fitzhenry, justiciar de Irlanda, y con sus arrendatarios en Meath, por motivo de tierras; Fitzhenry había capturado Limerick. El rey Juan convocó a De Lacy a compadecer ante él en Inglaterra en abril de 1207. Después de que el hermano de De Lacy, Hugh de Lacy, conde de Ulster, hubiera hecho prisionero a Fitzhenry, Juan accedió a conceder a De Lacy una nueva carta que le devolvió sus tierras de Meath en marzo de 1208. A su regreso a Irlanda ese mismo año, Walter pudo haber actuado como justiciar de Irlanda en lugar del depuesto Meiler Fitzhenry. Por estos años, Juan había comenzado una infame persecución al suegro de De Lacy, De Braose, quien huyó a Irlanda.

El 20 de junio de 1210, Juan desembarcó en Crook, ahora en Waterford, con sus feudatarios y una fuerza de mercenarios flamencos, y marchó al norte cruzando Leinster. Cuando Juan alcanzó Dublín el 27 o 28 de junio, De Lacy intentó acogerse en la piedad del rey, enviando cinco de sus arrendatarios a Dublín para depositar sus tierras de Meath nuevamente en manos del rey y negando cualquier intento de proteger a su hermano Hugh de la ira de Juan. Juan atacó el este de Meath y se llevó a 400 desertores de De Lacy, manteniendo posesión sobre las antiguas tierras de este por cinco años.

En 1211 Walter levantó el castillo en la Isla Turbet en un malogrado intento anglonormando de controlar Ulster Occidental.

En el verano de 1215, mientras intentaba asegurar apoyo en Irlanda contra la revuelta que se avecinaba y que llevaría a la firma de la Carta Magna, Juan inició negociaciones para restaurar a De Lacy sus tierras en Meath.

De Lacy fue comisario de Herefordshire de 1218 a 1222. En 1230 se unió a Geoffrey de Marisco y Richard Mór de Burgh para someter a Aedh mac Ruaidri Ó Conchobair, rey de Connacht. Fue benefactor a las abadías de Llanthony y Craswall (Herefordshire) y también fundó la abadía de Beaubec en Irlanda. A su muerte su propiedad fue dividida entre sus nietas Margery y Maud.

Familia

Ascendencia

Matrimonio e hijos 

Estuvo casado con Margaret de Braose, hija de William de Braose, IV lord de Bramber. También con Maud de San Valery, con quien tuvo hijos:

 Petronilla (o Pernal) de Lacy (c. 1201-después del 25 de noviembre de 1288), casada con sir Ralph VI de Toeni, lord de Flamstead e hijo de Constance de Beaumont y de sir Roger IV de Toeni, lord de Flamstead.
 Egidia de Lacy (también llamada Gille, c. 1205-1240).
 Gilbert de Lacy, de Ewyas Harold, Herefordshire. Fue secuestrado por su padre en agosto de 1215. Falleció antes que su padre antes del 25 de diciembre de 1230. Se casó Isabel Bigod, hija de Hugh Bigod, conde de Norfolk, uno de los firmantes de la Carta Magna. Sus hijos fueron:
Walter de Lacy (f. 1238/1241), casado con Rohese le Botiller y sin descendencia.
Margery (Margaret) de Lacy, casada con sir John de Verdun, lord de Westmeath e hijo de Theobald le Botiller, II mayordomo principal de Irlanda y de Roesia de Verdun.
Maud de Lacy, baronesa Geneville (1230-1304).

Referencias

Enlaces externos 

Señores Tenientes de Irlanda
Anglonormandos
Nobles de Irlanda del siglo XII
Nobles de Irlanda del siglo XIII